Frank Damrosch (1859-1937), chef d'orchestre américain d'origine allemande ;
 Leopold Damrosch (1832-1885), chef d'orchestre et compositeur germano-américain, père de Frank ;
 Walter Damrosch (1862-1950), chef d'orchestre et compositeur, fils de Leopold.